Naruto - Una serie japonesa de manga y anime sobre ninjas.
Naruto Uzumaki  - protagonista de la serie mencionada arriba 

Naruto (Tokushima, Japón) - municipio de la prefectura de Tokushima.
 Naruto (ingrediente) - ingrediente empleado en el ramen y la soba.